De Socialisten is een Nederlandse politieke beweging die zichzelf sinds haar eerste conferentie op 25 september 2022 karakteriseert als partij-in-oprichting. De beweging is ontstaan uit een splitsing binnen de Socialistische Partij (SP). Bij de oprichting werden de Socialisten gesteund door raadsleden in Amsterdam, Rotterdam, Zaanstad, Assen en een statenlid uit Utrecht. Daarnaast roept ROOD, de voormalige jongerenorganisatie van de SP die nauw betrokken was bij de splitsing, haar leden op zich aan te sluiten bij de Socialisten.

Geschiedenis 

Het ontstaan van de Socialisten is het voortvloeisel van een intern ideologisch conflict binnen de SP. Dit conflict speelt zich af tussen de partijleiding en de linkervleugel van de partij, gevormd door onder andere ROOD, Communistisch Platform (CP) en het Marxistisch Forum. Dit conflict begon over de onverenigbaarheid van de standpunten van CP met de standpunten van de SP. Vanaf oktober 2020 werden leden van CP geroyeerd. Vervolgens werden in november 2020 de banden met jongerenorganisatie ROOD opgeschort, omdat de voorzitter en het meerderheid van het bestuur banden heeft met het CP.  In oktober 2021 werden ROOD en het Marxistisch Forum bestempeld als 'politieke partijen' door het partijbestuur, waarvan het dubbellidmaatschap verboden werd. Dit leidde tot het royement van enkele tientallen leden.

De hierop volgende schorsingen van de lokale besturen van de afdelingen Utrecht en Rotterdam vormde voor een aantal leden de aanleiding een verklaring uit te brengen, waar in onder andere wordt gesteld dat de partij " (…) kampt met een serieus democratisch tekort en een verziekte bestuurscultuur" en dat "[h]et partijbestuur (…) de aanval [heeft] ingezet tegen het socialisme in deze steden".

Op 25 september 2022 organiseerden de Socialisten een landelijke conferentie met 140 aanwezigen. Daarin werd besloten om te gaan werken aan een landelijke socialistische partij, waarvan de oprichting voorlopig gepland staat voor de zomer van 2023. De afdeling Utrecht besloot in januari 2023 niet mee te doen aan de Provinciale Statenverkiezingen.

Lokaal 
De Socialisten bestaat uit een aantal lokale initiatieven, ontstaan uit splitsingen in lokale SP afdelingen naar aanleiding van de royementen eind 2021. Er zijn initiatieven actief in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Noord-Nederland, Overijssel, West- en Oost-Brabant. De initiatieven in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht deden mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. In geen van de gemeenten werden voldoende stemmen gehaald om een zetel te winnen.

Verkiezingen

Rotterdam 
In Rotterdam werden in november 2021 o.a. afdelingsvoorzitter Tijs Hardam en lijsttrekker Arno van der Veen geroyeerd. Dit leidde tot een definitieve breuk tussen de afdeling Rotterdam en de landelijke SP. Om toch aan de verkiezingen mee te kunnen doen werd door de afgesplitste leden op 27 december Socialisten 010 opgericht als politieke partij.

De overgebleven Rotterdamse SP-afdeling wilde vervolgens ook meedoen aan de verkiezingen, echter hier was geen meerderheid voor tijdens de algemene ledenvergadering. Ondanks dit besluit van de ledenvergadering besloot het landelijke bestuur dat de afdeling toch mee zou doen aan de verkiezingen.

De twee zittende raadsleden van de SP zijn lid geworden van Socialisten 010, maar bleven onder de naam SP in de Rotterdamse raad zitten. De reactie van de SP was om beide raadsleden te royeren.

De lijstrekker van Socialisten 010 was de voormalig landelijk voorzitter van ROOD Arno van Veen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 kreeg Socialisten 010 in totaal 2.034 stemmen (1,0%).

Utrecht 
In Utrecht weigerde het lokale bestuur de royementen van een aantal leden (waaronder de lijsttrekker) uit te voeren en trad zij af. Zij werd vervolgens opgevolgd door een door het landelijk bestuur aangewezen bestuurscommissie, die onder andere de haalbaarheid van deelname aan de komende gemeenteraadsverkiezingen moest onderzoeken. Een aantal kritische en/of geroyeerde leden startte vervolgens een "oproep voor een eenheidsinitiatief voor Socialisten in Utrecht".

Bij de tweede bijeenkomst werd besloten om het initiatief om te dopen tot een politieke partij genaamd "Socialisten Utrecht" en deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker was de lokale fractiemedewerker van de SP en student Floris Boudens, die voor zijn royering lijsttrekker was van de SP in Utrecht. Bij de verkiezingen kreeg de Socialisten Utrecht 694 stemmen (0,4%).

Amsterdam 
Net zoals in Rotterdam en Utrecht leidde de royeringen ook in Amsterdam tot spanningen. Op 18 januari werd bekend gemaakt dat een aantal prominente Amsterdamse SP'ers, waaronder raadslid David Schreuders, hun lidmaatschap opzegde en de Democratisch Socialisten Amsterdam (DSA) hadden opgericht. De DSA koos student Bas Hartog als lijsttrekker.  De DSA kreeg bij verkiezingen 1.472 stemmen (0,5%).

Zie ook 

 Solidara (een eerdere afsplitsing van de SP)

Externe links 
 Website Socialisten

Bronnen 

Nederlandse politieke partij
Socialisme in Nederland